Закамулпа има више значења:

 Закамулпа (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закамулпа (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику